— японский манга-журнал, ежемесячно издаваемый компанией Shogakukan. Целевая аудитория журнала — сёдзё. В Cheese! публикуется, в основном, романтическая манга, причём с большим количеством эротических сцен (типичные сюжеты включают сексуальный акт на крыше школы или в школьном спортзале). Выходит 24 числа каждого месяца.

Тираж

Манга 
 Симаки Ако
 Zero no Tsukaima
 Yoshinaga-san Chi no Gargoyle
 Котоми Аоки
 Uchuu Ichi no Musekinin Otoko
 Мики Аихара
 The Third
 Маю Синдзё
 RG Veda
 Рэй Тома
 The Story of Saiunkoku

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Журналы сёдзё-манги